Les Beaux Dimanches peut faire référence à :
 Les Beaux Dimanches, émission de télévision canadienne (1966-2004).
 Les Beaux Dimanches, film québécois de 1974.
 Les Beaux Dimanches, pièce de théâtre.
 Les Beaux Dimanches, festival.